AWE peut faire référence à :
 , une Application programming interface permettant à une application 32 bits sous Windows d'accéder à de la mémoire virtuelle au-delà de 4 gigaoctets, selon la liste des abréviations en informatique ;
  ;
  ;
 Atomic Weapons Establishment, Aldermaston, Berkshire.
 AWE Rennsportwagen, série de voitures de course est-allemandes.

Awe peut faire référence à :
 Awe, une zone de gouvernement local au Nigeria de l'État de Nassarawa.
Awe, une émotion comparable à la stupéfaction, mêlée de crainte et de révérence.